Der FSC Lohfelden (vollständiger Name: 1. Fußball Sport-Club Lohfelden 1924) ist ein Fußballverein aus Lohfelden, der eine selbständige Abteilung des FSK Lohfelden (Freie Sport- und Kulturgemeinde Lohfelden e. V.) darstellt. Zuletzt spielte der Verein in der fünftklassigen Hessenliga, bevor er seine Mannschaft wegen finanzieller Gründe aus dieser zurückzog.

Geschichte 
Gegründet wurde der Verein 1924 als TSV Crumbach, nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 aufgelöst und als FSK Lohfelden neu gegründet. Aus diesem entstand dann 1946 der FSC Lohfelden und ist bis heute eine eigene Abteilung des FSK Lohfelden.

Der erste größere Erfolg des Vereins konnte 1968 mit dem Aufstieg in die hessische Landesliga gefeiert werden. Nach einem sofortigen Wiederabstieg konnte sich der FSC Lohfelden schließlich ab 1971 in dieser behaupten. 1992 gelang dann erstmals der Aufstieg in die Oberliga Hessen, in welcher der Verein ausgenommen die Saisons 2001/2002, 2003–2007 und 2009–2011 bis 2019 spielte.

Im Jahre 2010 konnte eine neue überdachte Tribüne mit mehr als 900 Plätzen im Nordhessenstadion eröffnet werden. Dadurch stieg die Kapazität des Stadions von 3.500 auf 7.000 Zuschauer.

In der Saison 2019/20 trat die erste Männermannschaft in der Kreisliga A (10. Liga) an.

Platzierungen

Weblinks 
 www.fsc-lohfelden.de

Einzelnachweise 

Lohfelden, FSC
Lohfelden, FSC
 
Gegründet 1924
Lohfelden, FSC